Der Coupe d’Europe 1965/66 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 8. Auflage fand beim Titelverteidiger Billardsportklub UNION vom 9. bis zum 12. Juni 1966 in Wien statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Überlegener Sieger wurde de B.C. Barcelona vor drei punktgleichen Teams.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Wien

Finalrunde in Wien

Abschlusstabelle 1965/66 

1966
Coupe dEurope 1965/66
Billardturnier in Wien
Wiener Stadthalle